Bíró Imre (?–1863) kispap
 Bíró Imre (1935-1994) kanonok, az Elnöki Tanács tagja
 Bíró Imre (1905–2000) Markusovszky-díjas szemészorvos
 Bíró Imre (1958) erdélyi magyar labdarúgó
 Bíró Imre (1959) kézilabdázó olimpikon
 Bíró Imre (1967) labdarúgókapus (Siófoki Bányász, Újpest FC)